Sabrata o Sabra, antiga ciutat de Tripolitana
 Sabra Mansuriyya, antiga ciutat del Magreb
 Districte de Sabra, districte de la província de Tlemcen a Algèria
 Sabra (Algèria)
 Sabra (Marroc)
 Sabra (Burkina Faso)
 Matança de Sabra i Xatila, matança de civils palestins al Líban el 1982.
 Sabra (Líban), camp de refugiats 
 Sabra, jueu d'Israel els ancestres del qual ja vivien a Palestina abans de la formació de l'estat jueu.